Усть-Или́мская гидроэлектростанция — гидроэлектростанция (ГЭС) на реке Ангара в Иркутской области, в городе Усть-Илимске. Является третьей ступенью Ангарского каскада ГЭС, после Иркутской и Братской ГЭС. Усть-Илимская ГЭС принадлежит ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

Общие сведения 
Строительство ГЭС началось в 1963 году, закончилось в 1980 году. В эксплуатацию ГЭС введена в 1979 году.

Состав сооружений ГЭС:
 бетонная гравитационная плотина длиной 1475 м и высотой 105 м, состоящая из станционной плотины длиной 396 м, водосливной плотины длиной 242 м, и глухих частей плотины (в русле и берегах) длиной 837 м.
 левобережная каменно-земляная плотина длиной 1710 м и высотой 28 м.
 правобережная земляная (песчаная) плотина длиной 538 м и высотой 47 м.
 приплотинное здание ГЭС длиной 440 м.

Высота верхнего бьефа над уровнем моря (НПУ) составляет 296 м. По плотине ГЭС проложен автодорожный переход, по которому закрыто движение. Судопропускных сооружений ГЭС не имеет, в перспективе предусмотрено сооружение судоподъёмника.

Установленная мощность ГЭС — 3840 МВт, среднегодовая выработка — 21,7 . В здании ГЭС установлено 16 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 240 МВт, работающих при рабочем напоре 90,7 м. Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 3,84 км) образуют крупное Усть-Илимское водохранилище многолетнего регулирования площадью 1922 км², полным объёмом 58,9 км³. При создании водохранилища было затоплено 154,9 тыс. га земель, в том числе 31,8 тыс. га сельхозугодий. Было переселено 14,2 тыс. человек из 61 населённого пункта. Было вырублено 11,9 млн м³ леса.

Электростанция спроектирована институтом «Гидропроект». Проект станции предусматривал строительство ГЭС мощностью 4320 МВт с 18-ю агрегатами. Фактически станция была построена с 16-ю агрегатами, для агрегатов № 17 и 18 был создан задел (смонтированы турбинные водоводы и отсасывающие трубы с затворами).

По состоянию на конец 2012 года сохраняются ограничения выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС (до 590 МВт).

Усть-Илимская ГЭС является четвёртой по мощности в России, уступая только Саяно-Шушенской, Красноярской и Братской ГЭС.

Экономическое значение 
Усть-Илимская ГЭС играет важную роль в обеспечении устойчивости энергосистемы Сибири. Значительную часть электроэнергии ГЭС потребляют алюминиевые и лесохимические производства. ГЭС стала базой для создания Усть-Илимского территориально-производственного комплекса.

В 2012 году выработка ГЭС составила 32,3 % от общей выработки электростанций Иркутской области.

История строительства и эксплуатации 
В 1959 Московский государственный институт проектирования электростанций и подстанций основал в с. Невон Ангарскую комплексно-изыскательскую партию для изучения термического режима Ангары, направления будущих линий высоковольтных передач. В сентябре 1960 года Государственная комиссия приняла решение: признать наиболее целесообразным местом для возведения Усть-Илимского гидроузла створ в 20 км ниже устья р. Илим, на Ангаре, у скалистого Толстого мыса.
	
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 июня 1962 года было определено начало строительства и установленная мощность. 22 августа 1962 года был издан приказ о начале подготовительных работ по строительству Усть-Илимской ГЭС.
	
В соответствии с проектом строительство Усть-Илимской ГЭС было разбито на два этапа. Первый — выполнение подготовительных работ — составил пять лет: с 1963 по 1967 годы. За это время была освоена строительная площадка на левом берегу Ангары, подсобные производственные предприятия: бетонные, арматурные заводы, авторемонтные мастерские, поселок гидростроителей, проложена линия электропередачи Братск-Усть-Илимск. В июне 1966 был открыт сквозной постоянный проезд по автодороге от Братска до будущей Усть-Илимской ГЭС. В марте 1966 года начались работы на основных сооружениях гидроузла. Эта дата считается официальным началом строительства ГЭС. В феврале 1967 года было произведено первое перекрытие Ангары. С 1968 года строители приступили к сооружению основных объектов гидроэлектростанции. Начался второй этап строительства, продолжавшийся семь лет: с 1968 по 1974 год.
	
22 апреля 1968 года в плотину ГЭС уложили первый кубометр бетона. Второе перекрытие русла Ангары было произведено 13 августа 1969 года. 3 октября 1974 года началось заполнение Усть-Илимского водохранилища, оно продолжалось до 1977 года. Первый агрегат ГЭС дал промышленный ток 28 декабря 1974 года, а 20 мая 1975 года гидроэлектростанция выработала свой первый миллиард кВт·ч электроэнергии. В 1975—1977 годах вводилось ежегодно по 4 агрегата. 25 октября 1977 года с пуском 15-го агрегата Усть-Илимская ГЭС была запущена на полную мощность первой очереди — 3600 МВт. В октябре 1978 года гидроэлектростанция выработала 50  электроэнергии. В конце марта 1979 года был включён в сеть последний — шестнадцатый агрегат станции. В декабре 1980 года ГЭС сдана в промышленную эксплуатацию.
	
В 2010 году зафиксирована выработка 700 .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание Усть-Илимской ГЭС на сайте ОАО «Иркутскэнерго»
 Сайт института «Гидропроект»
 Эмблема Усть-Илимской ГЭС (.jpg)
 Юбилейный знак посвященный выработке 600 млрд кв.часа на Усть-Илимской ГЭС (.jpg)
 Гимн Усть-Илимской ГЭС, слова Натальи Володиной, музыка Татьяны Юшиной (формат .mp3;) размер 3 mb

Гидроэлектростанции России
Гидроэлектростанции на Ангаре
Электростанции Иркутской области
Усть-Илимск